Вилијам I од Бургундије (, 1020 - Безансон, 12. новембар 1087)
је био гроф Бургундије. Био је син Reginald I, Count of Burgundy и Алиса од Нормандије.

Породично стабло 

Рођени 1020.
Умрли 1087.
Династија Ивреа